Cet article présente le bilan par saison du Rotor Volgograd, à savoir ses résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis 1936.

Intégré dans la quatrième division soviétique en 1936, le club accède pour la première fois à la première division dès la saison 1938 et s'y maintient jusqu'en 1950. Il évolue par la suite dans les divisions inférieures avant de retrouver brièvement l'élite entre 1989 et 1990. Après la chute de l'Union soviétique, le Rotor devient une des équipes fondatrices de la nouvelle première division russe dont il s'impose rapidement comme l'un des acteurs phares, avec trois podiums entre 1993 et 1997 ainsi qu'une finale de Coupe de Russie en 1995 qui débouchent notamment sur quatre participations en Coupe UEFA. Les performances du club retombent cependant à partir de 1999 avant d'aboutir à sa relégation en 2004. Par la suite, des difficultés financières récurrentes empêchent l'équipe de retrouver son niveau d'antan et la voit naviguer entre la deuxième et la troisième division jusqu'à sa remontée dans l'élite en 2020.

Bilan saison par saison

Légende du tableau

Période soviétique

Période russe

Notes et références

Liens externes 
 Statistiques de la période soviétique sur wildstat.ru.
 Statistiques de la période russe sur wildstat.ru.

FK Rotor Volgograd
Rotor Volgograd